Guasimal kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Guasimal, Kuba, ort, Provincia de Sancti Spíritus,

Mexiko 

 Guasimal, Mexiko, ort, Veracruz, Carlos A. Carrillo, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar